Дин Джера́рд Уи́нтерс (, род. 20 июля 1964, Нью-Йорк) — американский актёр. За свою кинокарьеру, которая длится с 1995 года, снялся более чем в 60 фильмах и телесериалах. Наиболее известен ролью Денниса Даффи в телесериале «Студия 30» (2006—2012).

Также Уинтерс снимался в роли Райана О’Райли в сериала «Тюрьма Оз» (1997—2003), его младший брат Скотт Уильям Уинтерс также участвовал в съёмках этого шоу, а ещё один брат — Брэдфорд Уинтерс — писал сценарий для этого сериала. В 2002 году снялся в главной роли в фильме «Восставший из ада 6: Поиски ада».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США